Palès peut faire référence à :
 Palès, déesse de la mythologie romaine
 Palès (ou nacré subalpin), papillon
 Renault Palès, modèle de tracteur Renault